Милтон Сигмунд «Милт» Пала́сио (; родился 7 февраля 1978 года, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — белизский и американский профессиональный баскетболист. За свою карьеру провёл 470 игр в НБА за шесть различных клубов.

Достижения 
 1998 — победитель чемпионата Центральной Америки;
 2008 — чемпион Сербии;
 2008 — обладатель Кубка Радивоя Корача;
 2008 — чемпион Адриатической лиги;
 2008 — игрок марта месяца в Евролиге;
 2008 — серебряный призёр Промо Кубка Единой лиги ВТБ;
 2009 — серебряный призёр чемпионата Центральной Америки;
 2010 — чемпион Испании

Игрок национальной сборной Белиза, в составе которой выступал на чемпионате Центральной Америки в 1998 и 2009 годах.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Ссылки 

Баскетболисты США
Баскетболисты Белиза
Игроки «Ванкувер Гриззлис»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Обрадойро»
Игроки «Пиратас де Кебрадильяс»
Игроки БК «Бней Герцлия»
Игроки БК «Ритас»